Дансе може да се односи на:

 Дансе (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара
 Дансе (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн